Vittorio Spinazzola (1863-1943) – archeologo italiano
 Vittorio Spinazzola (1930-2020) – critico letterario e storico del cinema italiano